Jordskælvet i Italien 2016 var et kraftigt jordskælv, som indtraf den 24. august 2016 kl. 03.36 om morgenen nær Norcia, 75 km sydøst for Perugia. Området ligger i det centrale Appenninerne, den 1.200 km lange bjergkæde, som løber gennem det meste af det Italienske fastland. Jordskælvet havde en styrke på 6,2 Mw og kunne føles i Rom, som ligger 140 km sydvest for epicentret.

Myndighederne meddelte den 25. august 2016, at der var 290 døde, 400 sårede og over hundrede savnede i regionen. De fleste omkomne fandt man i provinserne Rieti og i Ascoli Piceno.

Nogle landsbyer, som Amatrice, Accumoli, Posta, Arquata del Tronto og Pescara del Tronto blev helt eller delvist ødelagte.

Sådanne jordskælv er ikke usædvanlige i det centrale Italien, men det var det værste jordskælv i Italien siden Jordskælvet i L'Aquila i 2009.

Efterskælv

Referencer

Se også 
 Richterskalaen
 Kontinentaldrift
 Jordskælvet i Molise 2002
 Jordskælvet i Parma 2008

 Jordskælvet i Lissabon 1755
 Jordskælvet i Kobe
 Jordskælvet i Sichuan maj 2008

 Jordskælvet i San Francisco 1906
 San Andreas-forkastningen
 Jordskælvet i Quetta 1935
 Jordskælvet i Baluchistan 1945
 Jordskælvet i Baluchistan 2008
 Jordskælvet i Det Indiske Ocean 2004
 Jordskælvet i Kashmir 2005

 Jordskælvet i Sydskandinavien 2008
 Jordskælvet i L'Aquila 2009

Eksterne henvisninger 

 
 BBC: Animated guide: Earthquakes , BBC News, 8. september 2008 
 USGS 
 M6.2 - 10km SE of Norcia, Italy på USGS 

Italien 2016
Abruzzo
Begivenheder i 2016